The Wayz We Were, titulado Tal como Eramos en Hispanoamérica  es un episodio perteneciente a la Trigésima tercera temporada de la serie de televisión de dibujos animados Los Simpson, emitido originalmente el 17 de octubre de 2021. El episodio fue escrito por Joel H. Cohen y dirigido por Matthew Natsuk. En este episodio Moe se vuelve a reencontrar con su ex-novia Maya pero él tiene miedo que lo rechaze nuevamente.

Sinopsis 
La calle de Evergreen Terrace se ve superada por un gran atasco de tráfico y todos se sienten miserables. Mientras tanto, Moe Szyslak está sentado en su automóvil esperando que el tráfico se mueva cuando ve un automóvil granate detrás de él y cree que lo recuerda de su pasado.

Más tarde esa noche, la familia Simpson llama a todo el vecindario para hablar sobre el problema del tráfico y se entera de que toda la familia no es del agrado debido a sus molestas payasadas. Después de darse cuenta de que el vecindario los odia, Homer promete redimirse. Luego, va al profesor Frink y Frink elimina digitalmente la calle de los mapas, eliminando así el tráfico en esa calle. La gente del pueblo aclama a Homero como un héroe, pero rápidamente se molesta por sus elogios.

Mientras tanto, Moe descubre que el auto detrás de él pertenece a su ex novia pequeña Maya, de "Eeny Teeny Maya Moe". Maya rápidamente le pide a Moe que vuelvan a estar juntos y él la acepta con gusto. Los dos pasan mucho tiempo en el bar y comienzan a cantar, pero a Moe le preocupa que Maya lo deje nuevamente como cualquier otra chica en su vida.

Moe, afligido por el dolor, se dirige a la casa del árbol de Bart con un dolor muy emocional. Luego, Homero convence a Moe de que abandone la casa del árbol diciéndole que Maya lo ama y que nunca lo dejaría. Los dos se reconcilian y se besan y Moe le propone matrimonio a Maya, quien felizmente acepta.

Recepción

Visualización de cifras 
Las cifras de visualización de este episodio son 1,51 millones.

Respuesta crítica 
Mark Gibson de Bubbleblabber le dio al episodio un 7.5 sobre 10 y dijo: "En general, 'The Wayz We Were' no fue tan molesto como estar atrapado en un atasco de tráfico real. Es un episodio divertido y sincero que pone el crecimiento del personaje de Moe en el centro de atención. Hubiera sido mejor sin el escenario de "Homer resolviendo el atasco de tráfico", ya que no tuvo mucho impacto, en mi opinión. Aparte de eso, es una historia agradable que inicia el futuro de Moe con Maya."

Tony Sokol de Den of Geek le dio al episodio 2.5 de 5 comienzos diciendo: "'The Wayz We Were' es un episodio tibio, que las canciones solo calientan ligeramente. También es un episodio dulce, que explora la confusión más íntima de Moe, pero no lo lleva a ebullición, mucho menos a fuego lento. Moe tiene sexo en esta entrega y todavía no está lo suficientemente caliente".

Véase también

Referencias

Enlaces externos 
 

4
Episodios de televisión de 2021